Несо () — фарерская фамилия.

Известные носители:

 Несо, Кьяртан (род. 1961) — фарерский футболист и тренер, отец Мадса Несо.

 Несо, Мадс (род. 1989) — фарерский футболист, сын Кьяртана Несо.

 Несо, Маннбьёрн (род. 1979) — фарерский футболист, сын Тормоу Несо.

 Несо, Тормоу (род. 1959) — фарерский футболист, отец Маннбьёрна Несо.